Das Zimmer ist der Titel folgender Werke:

 Das Zimmer (Film), Film von Roland Reber (2000)
 Das Zimmer (Roman), Roman von Andreas Maier (2010)
 Das Zimmer (Theaterstück) (Originaltitel The Room), Theaterstück von Harold Pinter (1957)
Weiteres:
 Theater das Zimmer
 Das Zimmer im Spiegel
 Das Zimmer meines Sohnes

Siehe auch:
 Zimmer (Begriffsklärung)